Meliantheae, biljni tribus iz porodice čemerikovki sa nekoliko rodova iz sjeverne hemisfere od kojih je tipičan melancijum.

Rodovi 
 Zigadenus Michx. (1 sp.)
 Melanthium L. (4 spp.)
 Schoenocaulon A. Gray (29 spp.)
 Amianthium A. Gray (1 sp.)
 Veratrum L. (24 spp.)
 Toxicoscordion Rydb. (8 spp.)
 Stenanthium (A. Gray) Kunth (7 spp.)
 Anticlea Kunth (10 spp.)

Izvori 

Čemerikovke